Douzaine peut faire référence à :
 un ensemble de douze éléments
 Douzaine, une fonction politique
 Douzaine de boulanger, une expression

Voir aussi 
 Système duodécimal